Paul Édouard Tissot (1864-1939), ingénieur et banquier suisse ;
 Édouard Tissot (1881-1961), commandant de corps ;
 Édouard Tissot  (1863-1946), avocat suisse, politicien, président du Tribunal de district et président de la FHS.